Kent League 1897–98 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Kent League. Ligaen havde deltagelse af 15 hold, der var opdelt i to divisioner. Begge divisioner spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Swanscombe FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Efter sæsonen blev Division Two nedlagt.

Resultater

Division One

Division Two 

Efter sæsonen blev Division Two nedlagt.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Kent League 
 Dover AFC – 1897-98 season

Noter 

Sæsoner i Kent Football League (1894-1959)
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898